VM i badminton 1999 var det 11. VM i badminton afholdt af International Badminton Federation. Mesterskabet blev afviklet i Brøndby Hallen i Brøndbyvester ved København i perioden 16. - 23. maj 1999. Danmark var VM-værtsland for tredje gang, og det var også tredje gang, at Brøndby Hallen lagde gulv til VM-stævnet.

Medaljevindere

Medaljetabel

Resultater

Herresingle 

Verdensmesterskabet i herresingle blev vundet af Sun Jun fra Kina, som i finalen besejrede taiwaneseren Fung Permadi med 15-6, 15-13, og dermed fik kineseren suppleret sin sølvmedalje fra de foregående VM ud med en tilsvarende af guld, mens det var føste gang nogensinde, at en spiller fra Taiwan vandt en VM-medalje i badminton. De to bronzemedaljer blev vundet af værtslandets Peter Gade, der dermed vandt VM-medalje for første gang, og Poul-Erik Høyer, som opnåede VM-bronze for tredje gang i træk.

Samtlige fem danske deltagere i herresingle formåede at spille sig frem til kvartfinalerne, og det var første gang nogensinde, at VM-kvartfinalerne i herresingle havde deltagelse af fem spillere fra samme land. Den tidligere rekord lød på fire spillere fra samme land i kvartfinalerne, hvilket Indonesien præsterede ved VM-turneringerne i 1980, 1989 og 1995, og det samme havde Kina og Danmark opnået i henholdsvis 1987 og 1997.

Turneringen havde deltagelse af 149 spillere, hvoraf 56 var direkte kvalificeret til hovedturneringen. De resterende 93 deltagere spillede i kvalifikationsturneringen om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Hovedturnering

Damesingle 

Damesinglemesterskabet blev vundet af Camilla Martin fra Danmark, som i finalen besejrede Dai Yun fra Kina med 11-6, 6-11, 11-10. Dermed vandt Camilla Martin sin eneste VM-medalje i karrieren, og det var første gang siden 1977, at verdensmesterskabet i damesingle blev vundet af en dansker. Bronzemedaljerne gik til de to tabende semifinalister: Mette Sørensen og Gong Ruina.

Turneringen havde deltagelse af 135 spillere. Heraf var 56 spillere direkte kvalificeret til hovedturneringen, mens de resterende 79 deltagere spillede i kvalifikationsturneringen om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Hovedturnering

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Se også 
 Sudirman Cup 1999

Kilder 
 Tournament Software - World Championships 1999 (I) 
 World Badminton - 1999 World Championships 
 Politiken, 19. - 20. maj 1999.
 Ekstra Bladet, 19. - 21. maj 1999.

Noter 

Sport i 1999
1999